Корнелий Александрович Баздеров (22 февраля 1924, Пенза — 17 марта 2009, Мурманск) — советский и российский театральный актёр, участник Великой Отечественной войны, народный артист РСФСР (25.04.1980).

Биография 
Корнелий Баздеров родился 22 февраля 1924 года в Пензе в семье актёра. Начинал театральную деятельность ребёнком в Таганрогском драматическом театре. Затем семья переехала в Астрахань, где в 1942 году он окончил театральную студию при Астраханском драматическом театре.

В 1942 году ушёл на фронт. Участвовал в защите Астрахани, где был контужен. В Калмыкии попал в окружение, получил ожог и обморожение. После госпиталя прошёл обучение и с ноября 1943 года воевал наводчиком гвардейского миномёта (тяжелой «Катюши» БМ-31-12). Освобождал Украину, Румынию, Польшу, Германию, Чехословакию. Войну закончил гвардии сержантом в Берлине. 

С 1947 года выступал в Ферганском русском драмтеатре и Ижевском русском драмтеатре. 

В 1949—2009 годах был артистом Мурманского областного драматического театра, сыграл в театре более 200 ролей.

Умер 17 марта 2009 года на 86-м году жизни в Мурманске.

Похоронен на новом городском кладбище Мурманска.

Семья 
 Жена — театральный деятель Валентина Соломоновна Варшавская (1920—2008), заслуженный работник культуры РСФСР (1970).

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (27.03.1967)
 Народный артист РСФСР (25.04.1980)
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Почёта (2000) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и др. медали (всего 12 медалей)
 Почётный гражданин города Мурманска (1986)
 Почётный гражданин Мурманской области (2004)
 Премии «Северная Ника» областной организации СТД в номинациях «За лучшую мужскую роль» (1996) и «За честь и достоинство» (2002)

Работы в театре 
  — «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина — Кречинский
 «Так и будет» Константина Симонова — Савельев
 «Аристократы» — Костя-капитан
 «Годы странствий» — Ведерников
 «Пять вечеров» А. Володина — Ильин
 «Чайка» А. Чехова — Тригорин
 «Коля» — Герасимов
 «Белое облако Чингисхана» по роману Чингиза Айтматова — чужеземец
 «Троянской войны не будет» по пьесе Жана Жироду

Память 
 В 2011 году на фасаде здания Мурманского областного драматического театра установлена мемориальная доска памяти Корнелия Александровича Баздерова.

Примечания

Литература 
 Золотая книга Мурманска. — Мурманск, 2006.
 Никитин В. Жизнь, отданная театру // Рыбный Мурман. 1985. 24 мая.
 Корнелий Александрович Баздеров // Мурманский вестник, 2008. 20 марта (некролог).

Ссылки 
 
 

Персоналии:Мурманский областной драматический театр
Актёры и актрисы Ферганского русского драматического театра
Похороненные на Новом мурманском кладбище